«Сумасшедшие люди» — кинофильм.

Сюжет 
Эмори едва не сошёл с ума, разрабатывая последнюю рекламную кампанию. Она получилась слишком скандальна. Подавленный депрессией, он оказывается в психиатрической клинике. Жизнь там оказывается весьма неплохой — он находит сочувствие у врача, заводит друзей, в него влюбляется одна из пациенток. Когда компания зовёт его назад на работу, он не уверен, хочет ли уезжать из больницы.

Ссылки 
Рецензии
 
 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1990 года
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы Тони Билла
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1990 года